Hübinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Hübinger (* 1955), deutsche Politikerin (CDU)
 Gangolf Hübinger (* 1950), deutscher Historiker
 Jutta Hübinger (1912–1991), deutsche Schriftstellerin
 Paul Egon Hübinger (1911–1987), deutscher Historiker
 Willi Hübinger (1946–2012), deutscher römisch-katholischer Theologe und Domkapitular